Géant ou géante de glace peut faire référence à :

Géante de glace, une sous-classe de planète géante composée d'éléments volatiles.
Géant de glace (hrímþursar), tiré de la mythologie nordique
Géants de glace, entités semblables à des dieux dans la série Discworld de Terry Pratchett (voir Sourcery)

Voir aussi 

Géants de l'âge de glace (2013), documentaire britannique